pjevački zbor
 zbor (vojska), vojno-organizacijska jedinica,
 diplomatski zbor, skup svih stranih šefova diplomatskih misija u glavnom gradu države primateljice
 konzularni zbor, skup svih šefova konzularnih ureda u nekom mjestu u državi primateljici
 studentski zbor, predstavničko tijelo studenata
 Jugoslavenski narodni pokret Zbor